Дукке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дукке, Адольфо (1876—1959) — бразильский ботаник и энтомолог.
 Дукке, Петер (род. 1941) — немецкий футболист.
 Дукке, Роланд (1934—2005) — немецкий футболист, старший брат Петера Дукке.